Kokos bezeichnet:

 Kokospalme (in diesem Artikel wird auch die Kokosnuss behandelt)
 Kokosinsel
 Kokosöl
 Kokospflaume
 Kokosfaser (Coir)
 Kokosbrood

Siehe auch:
 Kokken 
 Cocosplatte
 Kokos Aminos
 Kopra